Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Ilie – rumuński piłkarz i biznesmen
 Alina Ilie – rumuńska siatkarka
 Andrew Ilie – australijski tenisista pochodzenia rumuńskiego, olimpijczyk
 Giulian Ilie – rumuński bokser
 Cristina Ilie – rumuńska wioślarka
 Gheorghe Ilie – rumuński pięściarz, olimpijczyk

Osoby o tym imieniu:
 Ilie Balaci – rumuński piłkarz
 Ilie Bărbulescu – rumuński piłkarz
 Ilie Cebanu – mołdawski piłkarz
 Ilie Dancea – rumuński sztangista
 Ilie Dumitrescu – rumuński piłkarz i trener
 Ilie Enciu – rumuński sztangista, olimpijczyk
 Ilie Matei – rumuński zapaśnik
 Ilie Năstase – rumuński tenisista
 Ilie Subășeanu – rumuński piłkarz i trener
 Ilie Tudor – rumuński szermierz, olimpijczyk
 Ilie Văduva – rumuński polityk, minister
 Ilie Verdeț – rumuński polityk, premier

Miejscowości:
 Sfântu Ilie – miejscowość w Rumunii, na Bukowinie